Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1994, facente parte dell'ATP Tour 1994, ha avuto come vincitori Scott Melville e Piet Norval che hanno battuto in finale Henrik Holm e Anders Järryd 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

 Henrik Holm /  Anders Järryd (finale)
 Gary Muller /  Danie Visser (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Javier Sánchez /  Daniel Vacek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1994